Zürich može značiti:

 Zürich, grad u Švicarskoj
 Zürich (jezero), jezero u Švicarskoj
 Zürich (kanton), Švicarska